Thomas Hart Benton peut désigner :
 Thomas Hart Benton (1889-1975), un peintre américain ;
 Thomas Hart Benton (1782-1858), un sénateur américain.

 Thomas Hart Benton, un téléfilm américano-canadien sur le peintre, réalisé par Ken Burns en 1988